Bobija est un toponyme qui peut désigner :
le mont Bobija, une montagne de Serbie ;
Bobija, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Cetinje.